Fetysz – w religiach pierwotnych, przedmiot będący ucieleśnieniem bóstwa
 Fetysz – w seksuologii, rodzaj parafilli
 Fetysz – film polski z 1984 roku

Zobacz też 
 fetyszyzm